Ali Vefa egy kitalált szereplő, egy török orvosi drámasorozat, A csodadoktor (eredeti címén: Mucize doktor) főszereplője; megszemélyesítője Taner Ölmez.

Leírás és néhány főbb esemény  
Ali Vefánál a történet szerint az autizmus nevű mentális zavart diagnosztizálták, ő ún. savant autista. Autizmusából kifolyólag Ali memóriája fotografikus, gyakorlatilag mindent megjegyez és mindent fel tud idézni, viszont nehezen tud kommunikálni másokkal és nehezen értelmezi a metakommunikációt.

Korán, gyermekkorában vesztette el szeretett bátyját, Ahmet-et, akihez nagyon kötődött. Apja, Hikmet – aki Alit hibáztatta Ahmet haláláért – nem tudta elfogadni autista fiát, ezért Ali gyermekkora egy részét árvaházban töltötte, azonban Adil doktor örökbe fogadta őt.

Gyermekkorában Alinak volt egy fehér kisnyula is, amely Hikmet agressziójának következményeképpen egyik este súlyosan megsérült. Ali a kisnyulat a "bácsikájához", Adil doktorhoz vitte, aki viszont már nem tudta megmenteni Ali kiskedvencét. Mindez egy héttel Ahmet halála előtt történt.

Ali nagy álma az volt, hogy sebészorvos lehessen. Ebben bátyja támogatta, biztatta – adott Alinak egy játékszikét is, amit mindig magánál hord és ha kell erőt merít belőle. Már nagyon korán érdekelte az orvoslás, az Adil bácsitól kapott orvosi könyveket olvasta a legszívesebben gyermekkorában. 

Később Ali Isztambulba utazott, hogy egy modern magánkórházban (ahol a „bácsikája”, Adil doktor dolgozik) válthassa valóra álmát. Az élet úgy hozta, hogy már útközben az isztambuli repülőtéren egy kisfiún kellett segíteni, amit nehézségeket leküzdve sikeresen teljesített. 

Mindeközben a kórházban az igazgatóság Alit várta, hogy eldönthessék, autizmusa ellenére helyt tud-e állni a betegellátásban és nem jelent-e veszélyt a betegekre munkája során. Ali őszinte megnyilvánulásai, helyzetfelismerése és gyors problémamegoldási képessége végül nem könnyen, de meggyőzte az igazgatóságot, hogy van értelme esélyt adni, hogy bizonyíthasson. Innentől kezdve Ali Ferman doktor egyik sebészorvos-rezidenseként dolgozott a kórház sebészeti osztályán. Mivel továbbra is számos bonyodalom adódott autizmusa miatt, rövid ideig a patológiai osztályon is dolgozott, mert úgy gondolták, ott inkább tudja érvényesíteni diagnosztikus készségeit, anélkül, hogy közvetlenül ártani tudna a betegeknek. Azonban gyorsan kiderült, hogy kommunikációs nehézségei ellenére is nagy szükség van összetett és gyorsan előhozható tudására, problémafelismerő készségeire, így Ferman doktor ismét a szárnyai alá vette és támogatta.

Nemsokára Ali felismerte, hogy beleszeretett egy sebészorvos-rezidens lányba, Nazlıba, akivel jó barátok és aki megértő és támogató Ali irányába. Ebből további bonyodalmak születnek, mert Nazlı egyébként sem tud könnyen párkapcsolatba kerülni, és bár ő is hasonlóan érez Ali iránt, fél mély érzelmeket táplálni egy autista fiú iránt. Fél, hogy megbántja Alit vagy nem értik meg egymást és elveszíti a barátságát is egy sikertelen szerelmi kapcsolat felbomlásával. További probléma a kapcsolatukban, hogy Ali az autizmusából kifolyólag nem szeret másokkal érintkezni, fizikai kapcsolatba kerülni, neki egy kézfogás vagy egy ölelés is kényelmetlenséget okoz. Ezt a félelmét azonban később félre tudta tenni Nazlıval szemben, miután szerelmi kapcsolat alakult ki köztük. 

Később tűzrobbanás történt a kórház pincéjében, ahol egy beteg tartózkodott a kórház igazgatóságának egyik akkori tagjával, az éppen terhes Kıvılcımmel együtt, akit a férfi túszul ejtett. Mindenki megijedt a tűzrobbanástól a kórházban. Kıvılcım megégett, eközben Nazlı – akit a férfi szintén túszul ejtett – egy szobába volt bezárva, ahova elkezdett beszivárogni a füst. Ali végig Nazlıt kereste, eközben akadt rá pincében a férfira és Kıvılcımre – akit nem lehetett beazonosítani az égési sérülései miatt -, majd a két sérültet hordágyon felvitették a kórház pincéjéből. Végül Nazlıt sikerült kimenteni a szobából, amelyet szinte már teljesen ellepett a füst. Ali nemsokára elkezdte Kıvılcımet műteni, miután a többi sebésznek egy másik esethez kellett mennie. Ferman doktor Ali lelkére kötötte, hogy az anyát – akiről egyébként még nem tudták, hogy Kıvılcım az – mentse meg a baba helyett a protokoll szerint, azonban miután a többi sebész átment a másik esethez, Ali – mivel úgy gondolta, hogy a babának jobbak az értékei -, életre segítette a babát. Tanju doktor ezután meglátta a műtő előtt Kıvılcım karkötőjét. Bent a műtőben Tanju doktor megpróbált segíteni a haldolkó Kıvılcımen – aki egyébként a legjobb barátja volt -, azonban a nőt – akiről Ali ekkor tudta meg, hogy Kıvılcım az – már nem lehetett megmenteni. Ezt követően Adil doktor lemond a főorvosi pozíciójáról, Ali ellen pedig bírósági eljárás indul. 

Később Ali úgy dönt, hogy felmond megelőzendő, hogy az új főorvos, Tanju kirúgja és hogy a kisbaba közelében lehessen, de Beliz, a kórház tulajdonosa és igazgatója megakadályozza, hogy elmenjen. 

Ezzel szinte párhuzamosan Adil doktornál agydaganatot diagnosztizálnak. Ali – akit a nevelőapja felruházott azzal a joggal, hogy döntsön a sorsáról, amennyiben magatehetetlen állapotba kerül – ragaszkodik ahhoz, hogy műtsék meg Adil doktort. Adil doktor – aki tudatában van azzal, hogy a műtét következtében maradandó károsodást szenvedhet – nemsokára visszavonja ezt a jogot Alitól. A helyzetet Beliz menti meg, aki kiskora óta ismerte Adil doktor évtizedek óta nem látott, az Egyesült Államokban élő lányát, Ferdát. Felhívta őt és megkérte, hogy térjen haza. Ez meg is történik, de az apja műtétjébe először nem akar beleegyezni és közli, hogy csak azért jött, hogy még egyszer utoljára lássa, de aztán Ali és a többiek meggyőzik, és meggondolja magát. A műtétet két csapat hajtja végre váltásban és a daganatot sikeresen eltávolítják, azonban Adil doktor időlegesen fél oldalára lebénul. Adil és Ferda ismét közel kerülnek egymáshoz és ezt kihasználva Ferda kisajátítja az apját. Ali kirekesztve érzi magát és nem tudja senkivel sem megosztani az időközben felmerülő kapcsolati problémáját. 

Nazlınak időközben feltűnik az életében a rég nem látott alkoholista apja, İsmet, aki elhiteti a lányával, valamint Alival és a többiekkel is, hogy már nem iszik és ezt ki is használja. Nazlı egy ideig kételkedik az apjában és dühös rá, de végül elhiszi minden szavát. Egy alkalommal İsmet pénzt kér kölcsön Alitól, aki követi a legközelebbi bolthoz és látja, hogy egy italos dobozzal jön ki – amiről İsmet még sikeresen elhiteti, hogy az paradicsomlé. Ezután İsmet folyamatosan különböző indokokkal pénzt kér kölcsön Alitól, amit Ali egy idő után megelégel – mert időközben rájön, hogy İsmet hazudik neki -, és elzavarja İsmetet. Ezzel egy időben İsmet Güneş ápolóval és annak barátnőjével is üzletelni kezd és anyagilag megkárosítja őket. Egy alkalommal, mikor Ali részegen találja İsmetet egy bokorban a ház előtt, amelyben Nazlı és Ali lakása van, betelik nála a pohár és elmondja Nazlınak, hogy az apja iszik és hogy ő károsította meg Güneş ápolót is. Nazlı elzavarja az apját, aki távozik a lánya életéből. Hogy kiutat találjon az apja által okozott csalódásból, Alinál keresi a vigaszt és elkezd vele erőszakoskodni. Többek közt azt akarja, hogy sétáljon vele kézen fogva, ami az autizmusa ellenére ment volna Alinak, de ahhoz lelkileg kiegyensúlyozottnak kell lennie. Egy alkalommal Nazli egy összejövetelre hívja el Alit, aki bár vonakodva, de elmegy, és ott rosszul lesz, kiborul, majd fel akarja adni a Nazlıval való kapcsolatát, de Nazlı, hogy mentse a kapcsolatukat, felveti, hogy költözzenek össze. Ali belemegy a dologba, de sajnos emiatt nem tud koncentrálni a munkájára, hibázik a műtőben és kétségbeesik. Ekkor Ali úgy döntött, hogy kizárólag a munkájának fog élni és szakít Nazlıval. El is költözik jó messzire Nazlıtól, hatalmas fájdalmat okozva a már csak volt barátnőjének. Ezt követően sikert sikerre halmoz a munkájában, de Nazlıt nem tudta elfelejteni és Nazlı sem őt, bár több alkalommal azt hangoztatta a barátainak, hogy kezd továbblépni.  

Az új lakásába költözve ismerkedik meg Ali a meglehetősen furcsa szomszédjával, Ezóval, aki idegesíti őt, de aztán összebarátkoznak. Nazlı egy alkalommal felmegy Ali lakásába, hogy tegyen egy lépést az Alival való kapcsolata újrakezdésére, de ott találja a hozzá hívatlanul benyitó Ezót. Nazlı a helyzetet félreértve megharagszik és több lépést sokáig nem is tesz arra, hogy újrakezdjék.  

Másnap Ali, Nazlı és Dr. Ferman Londonba utaznak repülővel egy orvosi konferenciára és az utasokon rejtélyes tünetek jelentkeznek és ők hárman együtt veszik fel a harcot a betegséggel, amiről kiderül, hogy ételmérgezés. Ali a gépen talált tárgyakból csinál egy forrasztópákát egy császármetszéshez; egy szívót, amivel egy vérömlenyt szív le egy férfi agyából; és egy gyomorszondát, amivel a kapitány gyomrát mosták ki. Ezo – aki más ügyben szintén Londonba utazik – szintén a gépen van és segít Alinak a betegek ellátásában. Ezo ekkor mondja meg Alinak, hogy mániás depresszióban szenved. 

Időközben a kórházat érő súlyos anyagi nehézségek veszélybe sodorják Ali és még két másik rezidenstársa állását mert Ferman aki nem hajlandó beletörődni hogy Ali rezidens létére jobb nála Nazlit akarja megtartani. A helyzetet Ezo menti meg, aki felhívja édesanyját, Vuslatot és a segítségét kéri. Vuslat felkeresi Belizt de az anyagi támogatásáért cserébe a kórház 51%-os tulajdonrészét kéri. Beliz először elutasítja Vulat ajánlatát, de miután elromlik az MRI gép és a szerelők nem hajlandóak addig kimenni, amíg ki nem fizeti nekik a kórház a tartozását, Beliz elfogadja az ajánlatot. Mivel Vuslat nem tolerálja Ali és Ezo barátságát, elkezdi Alit terrorizálni – többek közt arra kényszeríti, hogy kémkedjen – így akarta elérni hogy megszakítsa Ezóval a barátságát, ami meg is történik. Ezután Ezo egy idegklinikára kerül, ahol kezelést kap. 

Ezt követően Ferman és Beliz egy éttermi lövöldözés szemtanúi lesznek. Egy idős férfi tüzet nyit egy fiatal férfira, akit el is talál, de a sérült fiú barátja viszonozza a tüzet és vállon lövi az öreget. Mindkét sérült a Berhayat kórházba kerül, ahol Ali dolgozik. A sérültekről kiderül, hogy két egymással háborúzó család tagjai. Mindkét sérültnél komplikációk lépnek fel. A fiatalembernek a golyó szétroncsolta a máját, így májültetésre szorul. A donor az apja lesz, akit a másik sérült, az idős férfi fiával együtt letartóztattak a kórházat biztosító rendőrök, miután fegyvert fogtak egymásra, valamint Nazlıra és Dr. Fermanra, akiknek az életét Ali menti meg. Az idős férfiról kiderül, hogy Parkinson és Alzheimer kóros és a rájuk szedett gyógyszer, valamit az altató kölcsönhatása miatt agyvérzést kapott a műtőben és lebénult. Az idős férfi fia – akit szintén kiengedtek a fogdából – pisztollyal megfenyegeti Alit, hogy megöl mindenkit akit szeret, ha nem intézi el, hogy a májátültetésre szoruló meglőtt fiatalember és az apja meghaljanak műtét közben. Az idős férfi, miközben a fia levessel próbálja etetni, magánkívül kezd el kiabálni. Ennek hatására a férfi begolyózik és a folyosón meglátva Alit két lövést ad le rá, de az éppen vele szembe érkező Adil doktor félre löki Alit és ő kapja a golyót, ami szétroncsolja a teljes emésztőrendszerét. Adil doktor életért Ali, Ferman és Açelya nővér küzdenek és bár bátran és elszántan harcolnak, hogy megmentsék, Adil doktor életét veszti. Ali megkéri Fermant, hogy hadd maradjon egyedül a már halott nevelőapjával, amit a főnöke bár vonakodva teljesít is. Ali magára zárja a műtőt és keservesen sírva könyörög halott nevelőapjának, hogy ébredjen fel, majd öngyilkosságot kísérel meg a műtétekhez használt altatógázzal amit, Beliz és Ferman tehetetlenül és kétségbeesetten néznek és kiabálnak neki de hiába Nazlı pedig már az őrület határán van és sír miközben Açelya nővér, Selvi főnővér, a másik két rezidenstársa, Doruk és Demir, valamint Gülin, a recepciós az ajtón dörömbölnek neki, hogy nyissa ki az ajtót. Alinak a belélegzett gáz hatására megjelenik Adil doktor hogy elbúcsúzzon tőle a fiatalember viszont könyörög neki hogy ne hagyja őt magára. Ezalatt a többieknek a Doruk által szerzett feszítővassal sikerül kinyitniuk az ajtót és bejutnak a műtőbe ahol már a ájultan találják Alit.

Ali idegösszeomlást kap, kómába esik és az intenzívre kerül. Ferman és Nazlı az ágya mellett ülnek és sírva könyörögnek neki, hogy ébredjen fel, miközben a többiek tehetetlenül nézik a folyosón a kórterem ablakából. 10 nap után Vuslat megelégeli ezt a helyzetet és – azzal az indokkal, hogy már úgysem tehetnek érte semmit, így minek foglaljon egy intenzív ágyat – az elfekvőbe küldi Alit, a többieket pedig visszazavarja dolgozni. Ali álmában egy temetőben járkál, ahol egymás mellett van a balesetben elhunyt bátyja, Ahmet; az időközben daganatban elhunyt apja, Hikmet; és Adil doktor sírja, mellettük pedig egy előre megásott sírgödör egy fejfával, amin Ali neve áll. Ekkor viszont látja Adil doktort, aki kéri, hogy ébredjen fel és térjen vissza a megszokott életébe, de Ali ehelyett, mivel csalódott volt, mert egyikőjüket sem tudta megmenteni, belefekszik a gödörbe. Eközben a búvóhelyéül funkcionáló egyik irodában Nazli a földön kuporogva keservesen sír egy hógömbbel a kezében, amit korábban Ali adott neki, így téve meg az első bátortalan lépést, hogy visszaszerezze őt. Ekkor Ferman – aki képtelen volt visszamenni dolgozni – csatlakozik Nazlıhoz, hogy tovább gondolkodjon azon, miként mentsék meg Alit és vigasztalja Nazlit. Nazlı sírva vallja meg Fermannak, hogy nem akar olyan világban élni, amiben Ali nem létezik és hogy nem tud nélküle élni és vissza kell jönnie hozzá. Ferman rájön, hogy Nazlı a megoldás, ugyanis amikor Alit kivitték az intenzívről, Vuslat rákiabált Nazlıra – aki megpróbálta megkérni Vuslatot, hogy ne vigyék Alit az elfekvőbe -, ekkor az Ali agyhullámait figyelő monitor bejelzett. Ebből Ferman arra következtet, hogy Ali megérezte, hogy Nazlı bajban van és a védelmére próbált kelni. Erre alapozva Ferman és Nazlı egy tervet eszelnek ki, amivel fel lehet ébreszteni. Ferman elvonja az elfekvő előtt posztoló őrök figyelmét, majd Nazlı belopózik Alihoz. Nazlı arra kéri Alit, hogy ébredjen fel és megvallja neki érzéseit. Vuslat – aki az emberétől megtudja hogy Dr. Ferman megpróbált bejutni Alihoz – az elfekvőhöz megy és ott találja Nazlıt, akit el akar zavarni, de a lány nem hagyja magát és szembeszáll Vuslattal, közben folyamatosan Ali kezét fogja. Ezalatt a már a sírgödörben fekvő Alinak megjelenik Nazlı, aki arra kéri, hogy jöjjön vissza hozzá és megígéri neki hogy soha többé nem hagyja el, majd a kezét nyújtja felé, amit Ali meg is fog. Ali nem csak álmában, hanem tényleg megszorítja Nazlı kezét, aki izgatottan kiabál a közelben várakozó Ferman doktornak, aki egy nagy adag adrenalint ad be Alinak, amitől a fiú felébred. A frissen ébredt, még kába Ali rémülten néz körbe, miközben továbbra is Nazlı kezét szorítja a lány pedig könnyes szemmel mosolyog rá. Ettől kezdve Ali és Nazlı újra egy pár, bár erről Alinak egyelőre még fogalma sincs, mert Adil doktor hiánya minden érzést elnyom benne. 

Ali társai határtalan örömmel fogadják a hírt, hogy Ali felébredt a kómából és meg is látogatják. Nazlı ettől kezdve folyamatosan az ágya mellett őrködik és egy pillanatra sem hagyja magára, továbbá ő nyújt át Alinak egy borítékot, ami Adil doktor végrendeletét tartalmazza. Ali sokáig nem meri elolvasni a levelet, mert fél, hogy nem tudja teljesíteni, amit kér. Ali a folyosón ücsörögve meghallja egy 14 éves tornászlány, Gaya sírását, aki az apjával együtt fekszik bent a kórházban, bemegy hozzá és elbeszélget vele. A kislány elmondja neki, hogy nincs pénzük arra a műtétre, amivel meg lehetne őt és az apját gyógyítani; és Ali is megosztja fájdalmát a lánnyal. A kislány megkéri, hogy a jelenlétében olvassa el Adil doktor végrendeletét, amit Ali meg is tesz. Dr. Adil Alira hagyta minden vagyonát. Ali a ráhagyott pénzből Beliz, a kórház korábbi igazgatójának segítségével egy alapítványt csinál a rászoruló betegek kórházi kezelésének támogatására, Gaya és az apja lennének az elsők, akiket támogatnak. Gayának a gerincműtétjét, az apjának a gyomorműtétjét finanszírozzák. A jó hírt közlik is a két beteggel. Ekkor Alinal megjelenik Adil doktor, valamint saját bátyja, Ahmet, akik elbúcsúznak tőle. Ezalatt Nazlı az egész kórházban keresi Alit, miután nem találta a kórtermében. Ali és Nazlı két különböző helyszínen (Ali a tetőteraszon, Nazlı a kórház főbejárata előtt) egyszerre pillant meg egy hullócsillagot és kívánják, hogy az egyik szeresse a másikat. Ekkor Alinak eszébe jut Nazlı szerelmi vallomása – amit közvetlenül a felébredése előtt tett – és Nazlı keresésére indul. Ali és Nazlı az egyik üvegezett folyosón találkoznak, ahol Nazlı elmondja újra Alinak, amit közvetlenül a felébredése előtt mondott neki és hogy képesek lesznek az újrakezdésre. Ettől kezdve Ali és Nazlı ténylegesen újra egy pár.

Ali és Nazlı boldogsága egyelőre még nem felhőtlen, ugyanis Alinak a gyásza erősebb, mint a Nazlı iránt érzett szerelme. Nazli akit korábban főrezidensnek neveztek ki próbálja bepótolni azt az időt amit külön töltöttek és úgy csinálja meg mindig a beosztást hogy Alival és Fermannal dolgozhasson. Nazlı és Ferman gyanítják, hogy valami nincs Alival rendben. Kérik is, hogy beszéljen az elhunyt nevelőapjáról, de Ali elzárkózik tőlük. A helyzetet bonyolítja, hogy Ezo – aki megszökött a klinikáról – felkeresi Alit és számon kéri, hogy miért szakította meg vele a barátságát. Gülin és Açelya gyanítják, hogy Ezo többet érez Ali iránt a barátságnál. Nazlı, miután tanúja lesz a rá és Alira bízott páciens férjével folytatott beszélgetésnek, szembesül azzal hogy, Ali gyásza erősebb mint a Nazlival újrakezdett kapcsolatuk iránti öröme. Hogy segítsen neki, együtt mennek be Adil doktor már kiürített irodájába, hogy közösen gyászoljanak. Később csatlakozik hozzájuk Selvi főnővér, Ferman doktor, Beliz és Tanju doktor is. Vuslat az irodájába rendeli Alit, Nazlıt, Dr. Fermant, Dr. Tanjut és Belizt, majd bemutatja nekik Ezót, mint a kórház új PR marketing igazgatóját. Ezo maszkabált rendez, majd megpróbálja megakadályozni Nazlı részvételét a bálon, hogy négy szem közt beszélhessen Alival. Miközben a bálon Ali Nazlıt várja, el is kezdik a beszélgetést Ezóval, aki szeretné megtudni, hogy Ali miért szakította meg vele kapcsolatát. Ali már majdnem elmondta Ezónak, hogy Vuslat kényszerítette erre, mikor Vuslat – aki a közelben tartózkodik, így hallja Ali és Ezo beszélgetését – ezt megelőzendően megszólal, hogy szeretne beszédet tartani. Nemsokára Nazlı is megérkezik a bálra. Ali amint meglátja szerelmét, faképnél hagyja Ezót és Nazlıval kezd táncolni. Mikor legelőször táncoltak együtt egy jótékonysági estélyen, melyet még Kıvılcım szervezett, Ali és Nazlı még nem értek egymáshoz, de ezen a bálon Ali már megfogta Nazli kezét és átkarolta a derekát.      

Ezo továbbra sem adta fel és tovább kereste a módját, hogy tudjon Alival beszélni. Erre jó esély kínálkozik, amikor az anyja a beszédében bejelenti a testvérkórház projektjét. Ezo fel is hívja a török-iráni határ közelében fekvő kórházat, hogy megérdeklődje, van-e olyan betegük, akit az ottani orvosok nem tudnak meggyógyítani, mert ha van, odaküldik Alit, aki majd meggyógyítja. Mint kiderült, van. Egy Barış nevű kisfiúnak mindkét kezét megtámadta a rák és le akarják vágni a kezeit, ugyanis ők nem tudnak vele mit kezdeni. Ezo tájékoztatja Vuslatot és ráveszi, hadd menjenek oda ketten Alival, mert ez jó kampány lehetne a kórháznak és az Adil Erinç alapítványnak. Vuslat belemegy – Ezo legnagyobb örömére, aki nem tudja hogy anyjának más tervei vannak. El is indulnak egy kisbusszal az isztambuli repülőtér felé, de útközben Vuslat felhívja Ezót, hogy álljanak félre egy bezinkútnál. Ezo végrehajtja anyja utasítását, bár nem érti, miért kéri ezt. Nagy meglepetésükre egy, a Berhayat kórház nevével ellátott mentőautó áll meg mögöttük, melyből Nazlı száll ki. Ali nagyon megörül neki, Ezo kevésbé. Most már hárman mennek tovább. Ali a kis Barış kezelőorvosa által küldött RTG felvétel alapján úgy gondolja, nem lesz nehéz dolga. A kórházba érve szembesülnek azzal, hogy Barış keze rosszabb állapotban van, mint ahogyan azt a felvétel mutatja. Mint kiderült a kezelőorvosa egy 2 hónappal korábbi felvételt küldött el. Ali kiakad és lehordja a kezelőorvost. Nazlı és Ezo nyugtatják meg. A kezelőorvos elmondja, hogy Barışnak nincsen családja. Egy árvízkatasztrófa áldozatai lettek. Később az orvos bemutatja a többi kis betegét, akiken pénzhiány miatt nem tud segíteni. Ali, Nazlı és Ezo a sok szenvedés láttán elkeserednek. Ali és Nazlı felhívják Dr. Fermant abban reménykedve, hogy hátha van valami jó ötlete, de Ferman doktor is csak az amputációt tartja opcióként. Ali nem törődik ebbe bele és tovább gondolkodik és meg is lesz a terve. Eközben Ezo – akit szintén megvisel a sok beteg, szegény gyerek látványa – felhívja anyját és megkéri, hogy támogassa anyagilag a kis Barış protézisét. Vuslat teljesíti lánya kérését. Ali, miközben az utcán Nazlival kettesben sétálnak és megfelelő protéziseket keresnek, teljesen el van keseredve és már-már feladja, de Nazlı lelket önt belé. Végül a kis Barış műtétje sikerül. A pénzt, amit Vuslattól kaptak a protézisre, a többi beteg gyerekre fordították és Ferman és Vuslat nagy meglepetésére magukkal viszik az összes beteg gyereket. Nazlı a hazatérés után szembesíti Alit, hogy Ezo többet érez iránta mint barátság. Ali ezt nem hiszi el, kiakad és elmondja Nazlınak, hogy Ezo mániás depresszióban szenved. Nazlınak lelkiismeret furdalása lesz és szomorúan indul hazafelé, de egy nő – akiről mint később kiderül, az egyik magukkal vitt kislány anyja – megtámadja az utcán. Ferman és az egyik biztonsági őr menti meg az életét. A nőről kiderül, hogy rohama van és beviszik a kórházba. Nazlı is visszarohan a kórházba. Ali, aki miután értesül Gülin recepcióstól a támadásról, egyből Nazlıhoz rohan és miután meggyőződik róla, hogy semmi baja, bocsánatot kér a szerelmétől.      

A kislány anyját is felveszik az osztályra és mint később kiderül, a pszichotikus rohamait agydaganat generálja. A nő azt hiszi Nazlıról, hogy ő az anyósa, aki tönkretette a házasságát. Egyik ilyen roham alkalmával rátámad a liftben Nazlıra és Alira – miközben ők ketten Demir páciensét próbálják ellátni, aki elszorította a lábát csak azért, hogy levágják -, de Nazlı egy pszichológiai trükkel megfékezi a nőt.      

Ezzel szinte egy időben bekerül a kórházba Vuslat fiatalkori szerelme, Levent, akinél Tanju bélférgességet diagnosztizál és már menthetetlen, pedig mindent elkövettek, hogy megmentsék. Nem sokkal hogy Ali lekapcsolná a férfit a lélegeztetőről, Vuslat elmondja a férfinak, hogy van egy közös gyerekük, aki nem más, mint Ezo. Ezo ezt kihallgatja majd fekete ruhát ölt és miután kérdőre vonja az anyját, közli vele hogy többé nem látja. Vuslat irodájából távozva Ezo szembetalálkozik Alival és Nazlıval, és kőrdőre vonja Alit barátságuk megszakításáért. Ali megmondja neki, hogy az anyja kényszerítette erre, azzal, hogy megfenyegette, hogy a szerettein áll bosszút. Ezo megköszöni Alinak az őszinteségét, majd távozik.      

Még aznap a kórházat riasztják, hogy tömegbaleset történt. Egy bevonuló katonát kísérő kocsisor autói csapódtak egymásba. Ferman a négy rezidenssel vonul ki a helyszínre. Ali szembe menve a mentésirányító parancsával, egyedül hagyja Demirt, hogy megmentsen egy apát, aki a kislányával együtt beszorult az autója roncsába. A kislányt korábban sikerült kimenteni, de az apját otthagyták, Demir pedig fekete matricát ragasztott rá (korábban, útközben a baleset helyszíne felé a mentőautóban Ferman doktor tájékoztatta a rezidenseket arról, hogy arra ragasztanak fekete matricát, aki életét vesztette, vagy akit már nem lehet megmenteni). Eközben Ferman egyedül megy megkeresni egy anyát, aki a kisfiával együtt autóstól lesodródott az útról. Meg is találja őket, de súlyosan megsérül, amikor megpróbálja megközelíteni őket. A keze sérül meg és belső sérülést is szenved. Ali találja meg és a másik két sérülttel együtt beviszik a kórházba. Ferman belső vérzését sikerül elhárítani, de a jobb keze lebénul.       

Hogy megmentsék Ferman kezét, Ali kitalálja, hogy a lábából ültessenek át ideget a kezébe, de Ferman ebbe nem megy bele, helyette a bal kezéből akar ideget átültetni, úgy, hogy ő maga végzi a műtétet érzéstelenítéssel. Ali, Nazli, Tanju és Beliz próbálják lebeszélni erről, de Ferman hajthatatlan és a műtét nem is sikerül. Ali kiborul és Nazlı is sírva fakad szeretett mentora láttán. Ali végül kitalálja, hogy átszoktatja a mentorát a bal kezére, hogy mindent azzal csináljon. Hogy meggyőzzék, Ferman halmozottan sérült húgát, Fatoşt hívják segítségül. Ferman belemegy és hosszú gyakorlatozás veszi kezdetét Ali irányításával.      

Ez a sorozat egy viszonylag hű képet fest az autizmusról, az autisták érzéseiről, arról, hogy hogyan látják a világot és milyen nehézségekkel kell megküzdenie egy egyébként hihetetlen magas intelligenciával rendelkező, de mégis bizonyos szempontok szerint fogyatékkal élő embernek, ha a mindennapok számunkra egyértelmű helyzeteiben helyt kell állnia.

Források 

 https://www.star.com.tr/guncel/mucize-doktor-ali-vefa-kimdir-taner-olmez-nereli-kac-yasinda-haber-1512550/
https://www.ilan365.net/gundem/mucize-doktor-ali-nin-babasi-kimdir-gercek-adi-ne-7872/ 
A csodadoktor (televíziós sorozat) 
Ebben a sorozatban látott dolgok 
__LEGYENTARTALOMJEGYZÉK__

Filmszereplők
Autizmus